Уолтер Бёрли Гриффин (,  — ) — американский архитектор и дизайнер, больше всего известный как автор проекта столицы Австралии Канберры. Большую часть жизни Гриффин работал в сотрудничестве со своей женой Мэрион Махони Гриффин.

Биография

Молодость 
Гриффин родился 24 ноября 1876 года в пригороде Чикаго Мейвуде в семье страхового агента Джорджа Уолтера Гриффина. Гриффина с детства привлекал ландшафтный дизайн. Он окончил школу в Оук-Парке, куда переехала его семья, и поступил в университет Иллинойса в Урбане-Шампэйн на архитектурный факультет. В 1899 году Гриффин получил степень бакалавра и переехал в Чикаго. Там он два года работал чертёжником в группе чикагских архитекторов, близких к «Школе прерий» (). Молодой Гриффин преклонялся перед Луисом Генри Салливеном и его концепцией органической архитектуры.

В июле 1901 года Гриффин успешно сдал экзамен на право заниматься архитектурной деятельностью в Иллинойсе. Он был принят в фирму Фрэнка Ллойда Райта в Оук-Парке, параллельно с разрешения Райта разрабатывая собственные проекты. Первым заказом Гриффина стал дом друга семьи Гриффинов по фамилии Эмери в Элмхёрсте (Иллинойс). Тогда же Гриффин сделал предложение сестре Райта Мэжинел, но получил отказ.

Карьера в США 
В конце 1905 года отношения Гриффина и Райта испортились и Гриффин ушёл из студии и обосновался в Чикаго, работая над частными заказами. В 1909 году Райт уехал в Европу, оставив руководство своей студией Герману фон Хольсту. Фон Хольст нанял Гриффина для разработки ландшафтного дизайна для нескольких домов на Милликин-Плейс в городе Декейтер (Иллинойс). Во время работы над этим заказом Гриффин познакомился с сотрудницей студии Райта талантливым архитектором Мэрион Махони, которая была на пять лет старше его. Через два года они поженились. В дальнейшем над всеми проектами они работали вместе. Одной из самых крупных работ того периода было создание нескольких частных домов и ландшафта в районе Рок Крест Рок Глен в городке Мейсон Сити в Айове. В начале XX века в Мейсон Сити работали многие архитекторы «Школы прерий», так что сейчас городок является крупнейшим собранием построек этого стиля в естественном ландшафте. Всего до 1914 года Гриффин спроектировал около 130 домов и ландшафтов.

Карьера в Австралии 

Вскоре после свадьбы супруги Гриффин подали заявку на участие в конкурсе на создание планировки будущей столицы Австралии — города Канберра. 23 мая 1912 года проект Гриффинов был выбран из 137 заявок. Гриффин был назначен Управляющим по дизайну и строительству федеральной столицы (Federal Capital Director of Design and Construction). Он пробыл в этой должности шесть лет, постоянно испытывая сопротивление со стороны местных чиновников, которые вносили изменения в его проекты, и нехватку средств. В конце 1920 года Гриффин подал в отставку и более не принимал участие в строительстве города.

Гонорары за проект Канберры позволили Гриффину открыть архитектурную фирму в Мельбурне. В 1924 году он переехал из Мельбурна в спроектированный при его участии пригород Сиднея Кэслкрэг (Castlecrag) и провёл там следующие десять лет. В последние годы жизни Уолтер и Мэрион увлекались мистицизмом, теософией и антропософией.

Карьера в Индии 
В 1935 году Гриффин переехал в Индию: Гриффин получил заказ на здание библиотеки университета в Лакхнау. Проект не был реализован, но Гриффин полюбил Индию и остался там, тем более что в Индии он получал достаточно много заказов. В апреле 1936 года к нему переехала и Мэрион.

Уолтер Бёрли Гриффин умер от перитонита 11 февраля 1937 года в больнице Лакхнау через пять дней после операции. Он был похоронен на местном христианском кладбище. Мэрион завершила строительство штаб-квартиры издательства Pioneer Press, над которым Гриффин работал перед смертью, а затем вернулась в Австралию.

Примечания

Ссылки 
 Walter Burley Griffin Society Incorporated (Австралия)
 The Walter Burley Griffin Society of America

Биографии 
 Биография на сайте Walter Burley Griffin Society Incorporated
 Биография на сайте Public Broadcasting Service
 Биография в Австралийском биографическом словаре

Архитекторы США
Градостроители США
Архитекторы Австралии
Архитекторы Канберры
Антропософы
Джорджисты
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Выпускники Школы архитектуры Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Похороненные в Индии